Kocsis Károly (1827–1907) huszárhadnagy
 Kocsis Károly (1929–2016) tornász
 Kocsis Károly (1935–2005) villamosmérnök, közgazdász, egyetemi rektor
 Kocsis Károly (1960) geográfus, akadémikus
 Kocsis Károly (1967) újságíró, szerkesztő